TCK steht für:
 Technology Compatibility Kit, eine Java-Test-Suite in der IT
 Third Culture Kid, Drittkulturkinder in der Soziologie
 Türk Ceza Kanunu, siehe Strafgesetzbuch (Türkei)

tck seht für:
 Tecktonik, einen Tanzstil
 Tchitchege (ISO-639-3-Code), eine der Teke-Sprachen in der Republik Kongo

Abkürzung